Jointure est une revue littéraire créée en 1982, suite directe de la Revue de l'ACILECE, qui paraissait depuis 1962.
Jointure est un concept relatif à la gestion d'une base de données relationnelle ;
En médecine, une jointure est synonyme d'une articulation.